Григо́рий Сафро́нович Асе́ев (5 мая 1920 — 16 октября 1944) — советский лётчик торпедоносной авиации в Великой Отечественной войне, Герой Советского Союза (5.11.1944). Гвардии старший сержант (2.02.1944).

Биография 
Родился 5 мая 1920 года в селе Петропавловка Кривоозерной волости Кокчетавского уезда Омской губернии (ныне — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области Казахстана) в семье крестьянина. Украинец.

В 1930 году с родителями переехал в Бурятию, в город Улан-Удэ. В 1939 году окончил железнодорожную среднюю школу № 65 и поступил в Иркутский политехнический институт. Однако учиться там не пришлось.

В октябре 1939 года был призван в Красную армию и направлен на Дальний Восток. В 1940 году окончил Объединённую школу младших авиаспециалистов ВВС Тихоокеанского флота, получил специальность воздушного стрелка. Служил воздушным стрелком-радистом в 4-м минно-торпедном авиационном полку ВВС Тихоокеанского флота. Член ВКП(б) с 1944 года.

В боях Великой Отечественной войны с января 1942 года — в качестве воздушного стрелка-радиста 5-го и с ноября 1942 — 24-го (с мая 1943 — 9-го гвардейского) минно-торпедного авиаполка ВВС Северного флота. Летал в экипажах старшего лейтенанта Казакова, лейтенанта Агафонова, а впоследствии как один из лучших стрелков-радистов — с командиром полка подполковником Сыромятниковым.

Воздушный стрелок-радист 9-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка ВВС Северного флота (5-й минно-торпедной авиационной дивизии Военно-воздушных сил Северного флота) за годы войны принял участие в 81 боевом вылете, в 23 торпедных атаках, в потоплении 4 транспортов, 2 сторожевых кораблей, каботажного судна, 7 мотоботов противника, лично сбил вражеский истребитель. Особо отличился в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск.
 
16 октября 1944 года на подходе к каравану вражеских судов в районе мыса Хибергнесет (Норвегия, ) самолёт-торпедоносец был подбит. Экипаж горящего самолёта в составе командира 9-го гвардейского минно-торпедного авиаполка гвардии подполковника Б. П. Сыромятникова, штурмана полка майора А. И. Скнарёва и стрелка-радиста старшего сержанта Г. С. Асеева сбросил торпеду и потопил транспорт врага, но сам погиб, до конца выполнив свой воинский долг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему сержанту Асееву Григорию Сафроновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (5 ноября 1944 года)
 Орден Ленина (5 ноября 1944 года)
 Орден Красного Знамени (29 октября 1943 года)
 Орден Отечественной войны II степени (4 февраля 1943 года)
 Орден Красной Звезды (22 апреля 1943 года)

Мемориальные места 
 Бюст Г. С. Асеева, в числе 53-х лётчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен в пос. Сафоново на Аллее Героев около музея ВВС СФ.
 Именем Г. С. Асеева названа улица в городе Улан-Удэ и школа № 65, которую он окончил.
 На станции Карымская, где жили его родители и куда он приезжал в отпуск, одна из улиц названа в его честь.
 В Иркутском политехническом институте на мемориале погибшим в Великую Отечественную войну преподавателям и студентам выбито имя Г. С. Асеева.

Примечания

Литература 
 
 Бойко В. С. Крылья Северного флота. — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1976. — 317 с.
 Герасименко Д. Я., Колкер И. И., Нехорошков Ф. А. Славен героями Северный флот. 30-летию разгрома гитлеровских захватчиков в Заполярье посвящается. — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1974. — 208 с.
 Козлов И. А., Шломин В. С. Краснознамённый Северный флот.
 Сорокажердьев В. В. Они сражались в Заполярье: Герои Советского Союза, 1939—1945: боевые биографии. — Мурманск: Кн. изд-во, 2007. С. 22. ISBN 978-5-85510-305-2

Ссылки 
 
 Музей ВВС СФ Фотоальбом об истории музея ВВС СФ.
 Боевая биография героя Северного флота Григория Асеева.
 Герои Бурятии: Асеев Григорий Сафронович.

Авиационные стрелки СССР
Воздушные стрелки Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Погибшие в боях Великой Отечественной войны